Tísňové volání může být:
 Tísňové volání – ohlášení mimořádné události a vyžádání pomoci složek integrovaného záchranného systému
 Tísňové volání (film, 1985) – československý kriminální film Miloše Zábranského z roku 1985, v hlavní roli s Josefem Vinklářem a Jiřím Štěpničkou
 Tísňové volání (film, 2018) – dánský thriller režiséra Gustava Möllera z roku 2018, v hlavní roli s Jakobem Cedergrenem
 Tísňové volání (Ditrych) – básnická sbírka Břetislava Ditrycha z roku 2017